Ricaud kan syfta på:
 Ricaud, Aude
 Ricaud, Hautes-Pyrénées